Лоик Дювал () е френски автомобилен състезател, роден на 12 юни 1982 г. в Шартър. През 2017 г. се състезава във Формула Е с отбора на Фарадей Фючър Драгън Рейсинг и ДТМ с Ауди Спорт Тим Финикс. Шампион в Световния шампионат за издръжливост през 2013 г., Формула Нипон (2009), Супер ГТ (2010) и Формула Рено 2000 Франция (2003) и победител в 24-те часа на Льо Ман през 2013 г. Започва кариерата си с картинг състезания, участвал е още във Формула 3, А1 Гран при, различни серии Льо Ман и др. По време на тренировките преди старта на 24-те часа на Льо Ман през 2014 г. Дювал като по чудо остава без наранявания след тежка катастрофа, но въпреки това получава лекарска забрана да участва в надпреварата.

Статистика 

Бележки:
  – В А1 Гран При има само отборно класиране.
  – Не участва в класирането.
  – В Междуконтиненталната купа Льо Ман има само отборно класиране.

Резултати във Формула Е

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Дювал, Лоик